Příjmení Abendroth nosí více různých osobností:

 Josef Abendroth (1825–1890) – poslanec moravského zemského sněmu
 Hermann Abendroth (1883–1956) – německý dirigent